Лејк Сити има више значења:
 Лејк Сити (Калифорнија)
 Лејк Сити (Џорџија)
 Лејк Сити (Ајова)
 Лејк Сити (Мичиген)
 Лејк Сити (Тексас)
 Лејк Сити (Флорида)
 Лејк Сити (Јужна Дакота)
 Лејк Сити (Јужна Каролина)
 Лејк Сити (Арканзас)
 Лејк Сити (Колорадо)
 Лејк Сити (Минесота)
 Лејк Сити (Пенсилванија)
 Лејк Сити (Тенеси)